Непарнопрсти копитари (-{Perissodactyla}-) су ред биљоједих унгулатних сисара који се карактеришу непарним бројем прстију. Иако се хране слично преживарима (папкарима), имају једноставно грађен желудац и целулозу варе у цревима. Међу непарнопрстим копитарима има и доместификованих врста — магарац и коњ.

Еволуциона историја 
Најранији поуздани фосилни остаци непарнопрсти копитара потичу из еоцена, али се претпоставља да је ова група сисара настала током горњег плеистоцена на територији Азије. Већ током еоцена, непарнопрсти копитари насељавају неколико континената где доживљавају и адаптивну радијацију. Развијају се џиновски организми попут бронтотера (-{Brontotheriidae}-) и великих носорога (-{Paraceratherium}-), као и ситне групе (нпр. примитивни коњи). Од отприлике 15 еоценских фамилија, до данас су преживеле 3 — коњи, тапири и носорози. Коњи и тапири су настали на северноамеричком континенту, а носорози вероватно у Азији па су накнадно колонизовали Северну Америку.

Непарнопрсти копитари су бројношћу и диверзитетом доминирали до миоцена, када се десило нагло распростирање трава по континентима. Ово распростирање је донело предност преживарима, чији је систем органа за варење прилагођенији на исхрану травама. Веома брзо, доминацију травнатим биомима од непарнопрсти копитара преузимају папкари-преживари.

Систематика савременик представника 

У савременом добу, ред непарнопрсти копитари обухвата три фамилије сврстане у два подреда:

 подред -{Hippomorpha}-
 фамилија -{Equidae}-: коњи, 1 род са 9 савремених врста
 домаћи коњ, -{Equus caballus}-
 дивљи коњ, -{Equus ferus}-
 коњ Пржевалског, -{Equus przewalskii}-
 афрички магарац -{Equus asinus}-
 онагер или азијски магарац, -{Equus hemionus}-
 кјанг или тибетски магарац, -{Equus kiang}-
 обична зебра, -{Equus quagga}-
 капска планинска зебра, -{Equus zebra}-
 Хартманова планинска зебра, -{Equus hartmannae}-
 Гревијева зебра, -{Equus grevyi}-
 подред -{Ceratomorpha}-
 фамилија -{Tapiridae}-: тапири, 1 род са 4 врсте
 Беердов тапир, -{Tapirus bairdii}-
 малајски тапир, -{Tapirus indicus}-
 планински тапир, -{Tapirus pinchaque}-
 бразилски тапир, -{Tapirus terrestris}-
 фамилија -{Rhinocerotidae}-: носорози, 4 рода са 5 врста
 бели носорог, -{Ceratotherium simum}-
 суматрански носорог, -{Dicerorhinus sumatrensis}-
 црни носорог, -{Diceros bicornis}-
 јавански носорог, -{Rhinoceros sondaicus}-
 индијски носорог, -{Rhinoceros unicornis}-

Еволуциона историја

Порекло 

Еволуцијски развој Perissodactyla је добро документован у фосилним записима. О адаптивном зрачењу ове групе, која је некада била много разноврснија и распрострањенија, сведоче бројни налази. Radinskya из касног палеоцена источне Азије се често сматра једним од најстаријих блиских сродника копитара. Његова лобања од 8 cm мора да је припадала веома малој и примитивној животињи са шаром круне у облику слова π на глеђи њених задњих кутњака сличним оној код перисодактила и њихових рођака, посебно носорога. Налази Cambaytherium и Kalitherium у камбајском шкриљцу у западној Индији указују на порекло из Азије које датира из доњег еоцена пре отприлике 54,5 милиона година. Њихови зуби такође показују сличности са Radinskya, као и са кладом Tethytheria. Седласта конфигурација навикуларних зглобова и мезаксонска конструкција предњих и задњих стопа такође указује на блиску везу са Tethytheria. Међутим, ова конструкција одступа од оне код Cambaytherium, што указује да је заправо члан сестринске групе. Могуће је да су преци Perissodactyla приспели преко острвског моста са Афро-арапске копнене масе на Индијски потконтинент док је кретали на север ка Азији. Студија о Cambaytherium сугерише порекло из Индије пре или близу њеног судара са Азијом.

Поравнање хиопсодонтида и фенакодонтида са Perissodactyla генерално сугерише старије Лауразијско порекло и дистрибуцију за кладу, распрострањену по северним континентима већ у раном палеоцену. Ови облици већ показују прилично развијену моларну морфологију, без посредних облика као доказ о току његовог развоја. Блиска веза између меридиунгулатних сисара и перисодактила је посебно интересантна јер се ови потоњи појављују у Јужној Америци убрзо након К–Т догађаја, што имплицира брзо еколошко зрачење и распршивање након масовног изумирања.

Референце

Литература 

 
 
 Martin S. Fischer: Mesaxonia (Perissodactyla) Perissodactyla. In: Wilfried Westheide, Reinhard Rieger (eds.): Systematic Zoology. Part 2: Vortex or craniotes. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg and Berlin. 
Ronald M. Nowak: Walker's Mammals of the World. 6th edition. Johns Hopkins University Press, Baltimore. 
 Tom S. Kemp (2005) "The Origin & Evolution of Mammals." Oxford University Press, Oxford. 
AH Müller: Textbook of Paleozoology, Volume III: vertebrates, Part 3: Mammalia. 2nd edition. Gustav Fischer Verlag, Jena and Stuttgart. 
Don E. Wilson, DeeAnn M. Reeder (eds.): Mammal Species of the World. 3rd edition. The Johns Hopkins University Press, Baltimore 2005 .

Спољашње везе